Blue Tornado steht für:

 Blue Tornado, Achterbahn im Gardaland, siehe SLC (765 m Extended with Helix)
 Blue Tornado – Männer wie Stahl, italienischer Spielfilm von Antonio Bido (1991)